

События 
 242 — Консулы Гай Веттий Грат Аттик Сабиниан и Гай Азиний Лепид Претекстат.
 242 — Первый набег франков на Римскую империю.
 242 — Гордиан на Востоке. Он явился в Мёзию, страдавшую от набегов готов, сарматов и аланов. Аланы под Филиппополем во Фракии наносят поражение Гордиану. Римское войско в Сирии. Персы оставили Антиохию, Карры, Назибис и отступили.
 Начало правления Рискупорида V (по 276 год) (Боспорское государство).
 242 — Сильная китайская армия вторглась в Когурё и после короткой осады взяла Ваньду.

Скончались 
 Аммоний Саккас

См. также